Љубица Раваси (Чента, 25. август 1916 — Нови Сад, 9. март 1995) била је југословенске и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Избирачица   || /
|-
| 1967. || Волите се људи ТВ серија || /
|-
| 1967. || Зона Замфирова ТВ филм || /
|-
| 1968. || Нови живот ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1978. || Госпођа министарка  ТВ филм || Стрина Даца
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1916.
Умрли 1995.
Глумци из Зрењанина
Српске глумице
Југословенски глумци